Даниел Стойкович (; 14 августа 1990, Белград) — сербский футболист, защитник.

Биография 
Воспитанник детских команд белградского клуба «Борча». Взрослую карьеру начал в команде «ПКБ Падинска Скела» в низших лигах Сербии. В 2012 году перешёл в столичный «Вождовац», с которым стал бронзовым призёром первой лиги Сербии сезона 2012/13 и заслужил право на выход в высший дивизион. В высшем дивизионе за два сезона в составе «Вождоваца» сыграл 19 матчей, стал полуфиналистом Кубка Сербии 2014/15.

Осенью 2015 года был отдан в аренду в «Борчу», игравшую в первой лиге. Затем по половине сезона играл в высшей лиге за «ОФК Белград» и «Радник» (Сурдулица).

В начале 2017 года перешёл в армянский клуб «Алашкерт», где провёл два с половиной сезона, сыграв 57 матчей в высшем дивизионе Армении. Становился чемпионом страны в сезонах 2016/17 и 2017/18, обладателем (2018/19) и финалистом (2017/18) Кубка Армении, обладателем Суперкубка Армении (2018, не играл). В составе «Алашкерта» провёл 7 матчей в еврокубках.

Летом 2019 года перешёл в «Неман» (Гродно) из высшей лиги Белоруссии, провёл в клубе полтора сезона. В начале 2021 года перешёл в состав дебютанта высшей лиги Казахстана «Атырау», который тренирует бывший наставник «Алашкерта» Арам Восканян.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Борча»
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Радник» Сурдулица
Игроки ФК «Алашкерт»
Игроки ФК «Неман» Гродно
Игроки ФК «Атырау»